Аутуори — фамилия. Известные носители:

 Аутуори, Дзаккариа (1899—1961) — бразильский скрипач, дирижёр, музыкальный педагог и художник итальянского происхождения.
 Аутуори, Пауло (род. 1956) — бразильский футбольный тренер.